Das Dameneinzel (Rollstuhl) der Australian Open 1992 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Daniela Di Toro.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
1992